En Pologne, Kierz peut désigner :

 Kierz un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Kierz un village dans la voïvodie de Łódź,
 Kierz un village dans la voïvodie de Lublin,
 Kierz un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Kierz un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.